

Geografia
 Paracas (città), la città di Paracas (Ica – Perù)
 Paracas (penisola), la penisola di Paracas (Ica – Perù)
 Riserva nazionale di Paracas, la città di Paracas (Ica – Perù)

Antropologia
 Civiltà Paracas, civiltà preincaica vissuta nella regione di Ica

Archeologia
 Candelabro di Paracas, geoglifo presente su una delle montagne della costa peruviana nei pressi della città di Paracas